Boggess ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Boggess
 Sierra Boggess (* 1982), US-amerikanische Sopranistin und Musicaldarstellerin
 William Boggess (1913–2012), Biologe